СМ-3 может обозначать:
 СМ-3 — одна из советских ЭВМ семейства СМ
 СМ-3 — советская спортивная малокалиберная винтовка производства Ижевского машиностроительного завода
 СМ-3 — высокопоточный исследовательский ядерный реактор.
А также может подразумевать:
 СМ3 — кафедра «Динамика и управление полётом ракет и космических аппаратов» факультета специального машиностроения МГТУ имени Баумана